Artale ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Artale (1628–1679), italienischer Schriftsteller und Poet
 Lorenzo Artale (1931–2002), italienischer Regisseur

Siehe auch
 Casa degli Artale